Garifuna (volk), een Indiaans-Afrikaans volk in Centraal-Amerika
 Garifuna (taal), de taal van dat volk
 Garifuna (muziek), de muziek van dat volk
 Garifuna (geslacht), een geslacht van oevervliegen
 Garifuna (bedrijf), een Belgisch bedrijf op het gebied van tourneeplanning van artiesten en gezelschappen